Футбольний клуб «Динамо» Ставрополь:
 Динамо (футбольний клуб, Ставрополь, 1924) — футбольний клуб, який існував у 1924—2013 роках, виступав у чемпіонаті Росії.
 Динамо (футбольний клуб, Ставрополь, 1986) — футбольний клуб, який було засновано в 1986 році, виступав у другому дивізіоні чемпіонату Росії.